Финальный турнир X чемпионата мира среди женских молодёжных команд (игроки до 19 лет включительно) проходил с 28 августа по 5 сентября 1999 года в Саскатуне и Эдмонтоне.

Согласно первоначальным планам, соревнования лучших молодёжных команд мира должны были пройти в Доминиканской Республике, но из-за последствий урагана Джордж, пронёсшегося над Карибами в сентябре 1998 года, турнир был перенесён в Канаду.

Участниками чемпионата стали 16 сборных: организатор соревнований Канада, чемпионы конфедераций (Италия, Китай, Бразилия, США, Нигерия) и победители континентальных квалификационных турниров — 5 от Европы (Польша, Россия, Турция, Чехия, Югославия), 2 от Азии и Океании (Республика Корея, Япония), 2 от Южной Америки (Аргентина, Венесуэла) и одна от NORCECA (Мексика).   
   
Чемпионский титул выиграла сборная России, а самым результативным игроком первенства стала Екатерина Гамова, за великолепную игру получившая от канадских журналистов прозвище Game over.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

«Посевочные» матчи

Плей-офф 
Восемь сборных, занявшие в группах вторые и третьи места, начали плей-офф со стадии 1/8 финала, а занявшие 1-е места — с четвертьфиналов.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала за 5—8-е места

1/2 финала за 1—4-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Индивидуальные призы

Примечания

Литература

Ссылки 
 Результаты
 Архив газеты «Спорт-Экспресс»

Чемпионаты мира по волейболу среди женских молодёжных команд
1999 год в волейболе
Чемпионаты мира в Канаде
Международные спортивные соревнования в Саскатуне
Международные спортивные соревнования в Эдмонтоне
Август 1999 года
Сентябрь 1999 года
Международные соревнования по волейболу в Канаде